Estação San Bernardo — estação das linhas 2 e 4 do Metrô de Madrid

Topônimos

San Bernardo (Chaco)
San Bernardo (San Justo)
San Bernardo (Santa Fé)

San Bernardo (Maipo)

San Bernardo (Nariño)
San Bernardo del Viento

San Bernardo (Durango)

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos